Мэри Эдмония Льюис (; (, Олбани, штат Нью-Йорк — ) — американская женщина-скульптор афро-индейского происхождения.

Биография

Молодость, образование 
Родилась в городе Олбани, штат Нью-Йорк. Отец — гаитянин африканского происхождения, мать — из индейского племени чиппева. Оба родителя умерли, когда она была ребёнком, в момент их смерти её точный возраст не был известен. Эдмония вместе со старшим братом жили в семье родственников матери в Ниагара-Фолс. Через три года брат предложил ей отказаться от работы на дому и поступить в школу.

Училась в подготовительном Оберлин-колледже в Огайо — одном из первых учебных заведений США, куда принимали женщин различных рас. Именно там Эдмония заинтересовалась скульптурой и начала свою карьеру в искусстве.

Инцидент в Оберлин-колледже 
Во время зимнего семестра 1862 году, всего через несколько недель после начала Гражданской войны в США, Эдмония отправилась кататься на санях с двумя подругами по колледжу, Марией Майлз и Кристиной Эннес. Затем она пригласила их домой на выпивку. Вскоре после этого Майлз и Эннес серьёзно заболели. Врачи пришли к выводу, что к ним в организм попал какой-то яд, и даже не были уверены в том, что они выживут. Через несколько дней подруги пошли на поправку, поэтому власти не стали предпринимать никаких мер.

Тем не менее, разозлённые горожане подстерегли Эдмонию Льюис ночью и серьёзно её избили. Ответственных за избиение не нашли. Нападение вызвало общественный резонанс, и полиция арестовала Льюис по обвинению в отравлении подруг. От имени колледжа на процессе её защищал выпускник колледжа, единственный юрист-афроамериканец в Оберлине, Джон Мерсер Лэнгстон. Хотя большинство свидетелей дали показания против Льюис, а сама Льюис отказалась от показаний, Лэнгстону удалось убедить суд в её невиновности.

Скульптор 
По окончании колледжа Льюис переехала в Бостон, где продолжала заниматься скульпторской деятельностью. Она обучалась у известного скульптора Эдмунда Брэкетта. Работая у Брэкетта, Льюис познакомилась с полковником Робертом Гулдом Шоу, героем Гражданской войны в США, и создала его скульптуру.

Для продолжения обучения и практики она в 1865 году переехала в Рим. В Риме Льюис специализировалась в изготовлении бюстов, открыла собственную мастерскую и получила известность: в Италии её экзотическая внешность вызывала прямо противоположную реакцию, чем та, с которой она сталкивалась в США. Благодаря обучению в Риме она развила свою технику в стиле неоклассицизма. Например, она изображала героев своих скульптур не в современной одежде, а в древних тогах или драпировке.

Через некоторое время она вернулась в США, где продолжила скульпторскую работу. Её произведения продавались за большие деньги. В 1873 году в газете New Orleans Picayune появилась статья с утверждением, что «Эдмония Льюис незаконно присвоила 50000 долларов, полученных в задаток за будущую работу». Её возросшая популярность превратила её студию в популярное место для посещений туристов. Среди тех, чьи бюсты она создала в тот период, были поэт Генри Лонгфелло, аболиционист Джон Браун, политик Чарльз Самнер, президент Авраам Линкольн, писатель Уэнделл Филлипс. Созданная ею скульптура Лонгфелло была помещена в библиотеке Гарвардского университета.

Кроме бюстов, Льюис создала ряд известных фигур-скульптур, в том числе «Агарь в пустыне» (1866), «Гайавата» (1865), «Брак Гайаваты» (1865), «Отъезд Гайаваты» (1867), «Мадонна с младенцем» (1867), «Смерть Клеопатры» (1867).

Её скульптура «Вечно свободные» () — одна из известнейших работ в американской скульптуре. Она изображает пару афроамериканцев, разрывающих цепи.

Льюис участвовала в нескольких выставках, создавших ей известность — в Чикаго (1870), в Риме (1871), Филадельфии (1876) — на последней премию, наряду с ней, получил ещё один афроамериканец, Ричард Баннистер.

В конце 1880-х годов жанр неоклассицизма стал понемногу терять популярность, и вместе с тем стала терять популярность и сама Льюис. Последние годы жизни плохо изучены, спорным является даже год её смерти (чаще всего предполагалось, что она умерла в 1890 году). Недавние исследования показали, что она до самой своей смерти жила в Лондоне и скончалась в 1907 году. Льюис никогда не выходила замуж и, насколько известно, детей не имела.

Список произведений 

 Гайавата (Hiawatha), 1868
 Бюст Авраама Линкольна (Bust of Abraham Lincoln), 1870
 Пробуждённый (Awake), 1872
 Агарь (Hagar), 1875
 Вечно свободные (Forever Free), 1867
 Полковник Роберт Гулд Шоу (Colonel Robert Gould Shaw), 1864
 Миннехаха (Minnehaha), 1868
 Генри Уордсворт Лонгфелло (Henry Wordsworth Longfellow), 1868
 Старый изготовитель стрел и его дочь (The Old Arrow-Maker and His Daughter), 1866
 Смерть Клеопатры (Death of Cleopatra), 1876
 Невеста Весны с вуалью (Veiled Bride of Spring), 1878

Литература 
 Collins, Lisa G. «Female Body in Art.» The Art of History. New Jersey: Rutgers UP, 2002.
 Katz, William L., and Paula A. Franklin. «Edmonia Lewis: Sculptor.» Proudly Red and Black. New York: Maxwell Macmillan, 1993.
 Lewis, Samella. «The Diverse Quests for Professional Statues.» African American Art and Artists. Berkeley: University of California P, 2003.
 Perry, Regenia A. «Edmonia Lewis.» Free Within Ourselves. Washington D.C.: National Museum of American Art, 1992.
 Plowden, Martha W. «Edmonia Lewis-Sculptor.» Famous Firsts of Black Women. Gretna: Pelican Company, 1994.
 Tufts, Eleanor. «The Nineteenth Century.» Our Hidden Heritage. New York: Paddington P, 1974.
 Woods, Naurice F. «Mary Edmonia Lewis.» Insuperable Obstacles. Cincinnati: Union Institute Graduate School, 1993.

Примечания

Ссылки 
 Edmonia Lewis at www.edmonialewis.com
 Edmonia Lewis biography at www.lkwdpl.org
 Edmonia Lewis, African American and Native American Sculptor at www.womenshistory.about.com
 The Object at Hand article from Smithsonian Magazine about the «Death of Cleopatra»

Скульпторы США
Художницы
Оджибве
Женщины-скульпторы
Похороненные на католическом кладбище Девы Марии
Выпускники Оберлинского колледжа